Приз лучшей футболистке года по версии УЕФА () — футбольная награда, учреждённая в 2013 году. Приз вручается футболистке, которая, по мнению журналистов и тренеров УЕФА, была лучшей в прошедшем европейском сезоне. 

Приз могут получать футболистки вне зависимости от национальности, которые провели предыдущий сезон в европейском клубе. При определении лучшей футболистки года учитываются как игры внутренних турниров (чемпионат, Кубок, Кубок лиги, Суперкубок), так и международные (еврокубки), а также матчи за национальную сборную.

Имя первой победительницы было объявлено 5 сентября 2013 года. Ею стала немка Надин Ангерер

Список награждённых

Список топ-10 по годам

Победители по странам

Победители по клубам

Примечания 

Футбольные награды
Награды УЕФА